Lerbäck kan referere til flere lokaliteter i Sverige:
 Lerbäck (Askersunds kommun) − en småort i Askersunds kommun, Örebro län, Närke
 Lerbäck (Borås kommun) − en småort i Borås kommun, Västra Götalands län, Västergötland
 Lerbäck (Göteborgs kommun) − en bebyggelse på Hisingen, Göteborgs kommun, Västra Götalands län, Västergötland